Сидамон (исп. Sidamunt, кат. Sidamon) — многозначный термин; топоним.

 Сидамон — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). 
 Сидамон — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония.